9-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 29 июля по 2 августа 1942 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Фердинанд Кюблер.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов, общей протяженностью 1176 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1942 на FirstCycling

1942 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1942 году
Июль 1942 года
Август 1942 года